Noord (Bahrein), een gouvernement van Bahrein
 Noord (Libanon), een gouvernement van Libanon